Аскитон (; , Ас-Гетине) — деревня в Ирландии, находится в графстве Лимерик (провинция Манстер) у трассы .

Местная железнодорожная станция была открыта 12 мая 1857 года, закрыта для пассажиров 4 февраля 1963 года и окончательно закрыта 2 декабря 1974 года.

Демография 
Население — 979 человек (по переписи 2006 года). В 2002 году население составляло 921 человек.

Данные переписи 2006 года:

Примечания 

Населённые пункты графства Лимерик